Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Open de Nice Côte d’Azur 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl první pár světa amerických dvojčat Boba a Mika Bryanových, který na turnaji nestartoval.

Soutěž čtyřhry vyhrála nenasazená švédsko-jihoafrická dvojice Johan Brunström a Raven Klaasen, která ve finále porazila kolumbijský pár Juan Sebastián Cabal a Robert Farah hladce ve dvou setech 6–3 a 6–2.

Nasazení párů 
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (čtvrtfinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1. kolo)
  Eric Butorac /  Lukáš Dlouhý (čtvrtfinále)
  Daniele Bracciali /  Potito Starace (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Open de Nice Côte d’Azur
Tenis ve Francii v roce 2013
ATP World Tour 2013